Carpintero est un mot espagnol qui signifie « menuisier ». Comme nom propre, il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Fabrice Garcia-Carpintero (1980-), auteur, slameur, comédien, réalisateur, producteur, éditeur et correspondant de presse français ; 
  (1978-), entraîneur d’aviron basque espagnol.

Divers 
 Los Carpinteros (« Les Menuisiers », trio d'artistes cubains travaillant le bois.

Patronyme hispanique